John Bell
John Bell (1796–1869) amerikai szenátor Tennessee államból
John Bell (1928–1990) északír fizikus
John Bell speciáliseffektus-művész
John Bell (1997) skót színész

hasonló néven
John Bell Hatcher (1861–1904) amerikai őslénykutató, fosszíliavadász